Косина — многозначный термин.
 Косина — отклонение от прямого угла при обработке деталей, непрямоугольность, перекос.
 Косина — косоглазие
 Косина — гидроним, река в России.
 Ко́сина — русская женская фамилия.

Персоналии 
 Косина, Ян (Jan Evangelista Kosina) — чешский писатель и педагог.
 Косина, Гергей (Gergely (Gergő) Kosinaа) — венгерский пловец в ластах.

См. также 
 Косино
 Косин
 Cosina
Укосина

Примечания